Herman Teeuwen (doelman), een Nederlands voetbaldoelman bij onder andere RKC
Herman Teeuwen (voetballer), een Nederlands voetballer bij VVV en EVV
Herman Teeuwen Memorial, een door VVV georganiseerde voetbalwedstrijd vernoemd naar Herman Teeuwen (voetballer)